Конеса (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 29,01 км². Население — 120 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Información estadística
 Fotografías antiguas de la población

Муниципалитеты Таррагоны